Сезон 2018/2019 годов стал для футбольного клуба «Спартак» Москва 97-м в его истории. Команда приняла участие в 27-м чемпионате страны и в 27-м розыгрыше Кубка России. По итогам прошлого чемпионата, «Спартак» занял третье место (третий раз в истории чемпионатов России), завоевав бронзовые медали, и получив право сыграть в Лиге чемпионов УЕФА 2018/2019, начав с 3-го квалификационного раунда.

По итогам сезона «Спартак» вылетел из квалификации Лиги чемпионов, в Лиге Европы команда заняла 4-е место, а в чемпионате России красно-белые заняли 5-е место.

Хронология сезона 
 28 июля 2018 года «Спартак» начал сезон минимальной победой над «Оренбургом» (1:0), мяч забил новичок команды, защитник Самюэль Жиго.
 14 августа «Спартак» вылетел из квалификации Лиги Чемпионов от греческого клуба ПАОК, проиграв на выезде 3:2 и дома сыграв в ничью 0:0. После вылета из квалификации, клуб получил право участвовать в групповом этапе Лиги Европы.
 31 августа, под конец трансферного окна, клуб продал Квинси Промеса в испанскую «Севилью» за € 21,000,000.
 После продажи Квинси Промеса в игре «Спартака» наступил кризис. В первых девяти матчах без Промеса клуб одержал всего две победы.
 18 сентября полузащитник команды Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отстранёны от тренировок с основным составом «Спартака» и переведёны в молодёжную команду. Причиной этого стали положительные отклики футболистов на публикацию в Instagram актёра Дмитрия Назарова, в которой он в стихах критикует главного тренера команды Массимо Карреру.
 21 октября проигрыш от тульского «Арсенала» со счётом 2:3 стал для «Спартака» третьим подряд домашним поражением в чемпионате. «Сегодня я провалился, — заявил Каррера после игры и впервые публично выразил сомнения в своих действиях: «может, дело во мне, может, не так состав выбираю, может, не так мотивирую игроков…».
 22 октября совет директоров объявил об отставке Карреры, отметив, что «результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет», и это на фоне итогов прошлого сезона, которые «были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена». При этом, клуб поблагодарил Массимо за проделанную работу, отметив, что «итальянец золотыми буквами вписал своё имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства».
 После увольнения Карреры со своего поста, помощник главного тренера Рауль Рианчо был назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера. Под его руководством команда сыграла 6 матчей — три в чемпионате России (ничья и два поражения), один в Кубке России (победа) и два — в Лиге Европы (победа и ничья). 12 ноября Рианчо покинул московский «Спартак».
 После ухода Карреры с поста главного тренера «Спартака» Глушаков вернулся к работе с основным составом. Данное решение было негативно оценено болельщиками «Спартака». В частности, объединение болельщиков «Фратрия» потребовала отстранить Глушакова от матчей основного состава.
 12 ноября 2018 года новым главный тренером команды был назначен тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов, вместе с ним к команде присоединились: Сергей Кузнецов, Даниэл Тудор, Михаил Кожевников, Сантьяго Суарес, Стергиос Фотопулос, а также Рамиль Шарипов, который до этого находился в штабе Карреры.
 После назначения Кононова, «Спартак» до зимней паузы в чемпионате одержал 3 победы, а в Лиги Европы проиграл 2 матча и тем самым занял 4 место в группе, вылетев с турнира. В Кубке России была сыграна домашняя ничья.
 29 января 2019 года в предсезонном зимнем турнире в Дохе «Спартак» выиграл Кубок «Матч Премьер», одержав победы над «Ростовом» (2:1), «Зенитом» (3:0) и «Локомотивом» (4:0).
 После возобновления сезона после зимней паузы, «Спартак» в чемпионате 6 раз победил, 3 раза сыграл вничью и 4 раза проиграл.
 7 марта в 1/4 финала «Спартак» вылетел из кубка страны, сыграв дома вничью (1:1) и проиграв на выезде «Уралу» (0:1), победный гол екатеринбуржцы забили после рикошета от Дениса Глушакова.
 26 мая «Спартак» проиграл в 30 туре на выезде Оренбургу (0:2), команда заняла 5 место, что даёт ей право в сезоне 2019/20 сыграть в Лиге Европы, начав с 3-го квалификационного раунда. При этом, если бы красно-белые выиграли в Оренбурге, клуб мог начать выступление сразу в групповом этапе, так как «Локомотив» завоевал Кубок России, но квалифицировался в Лигу Чемпионов и 4 место становилось прямым выходом в групповой этап Лиги Европы. Но «Спартак» проиграл, а ЦСКА, шедший на 5 месте по итогам 29 тура, в 30 туре разгромил «Крылья Советов» (6:0) и заняли 4 место.
 За весь розыгрыш чемпионата России «Спартак» забил всего 36 голов — это худший результат в российской истории клуба. Ранее в сезоне 2003 красно-белые поражали ворота соперников 38 раз. Чаще всех по воротам соперника из-за пределов штрафной бил «Спартак» — 8,3 удара за матч — это с отрывом самый высокий показатель в РПЛ. Но «Спартак» на пару с «Анжи» (командой, занявшей последнее, 16 место) — худшая команда чемпионата по проценту ударов из пределов штрафной — всего 43 %. «Спартак» с пенальти забил больше всех в чемпионате (7 мачей).
 В ходе совета директоров, проходивший 28 мая, было сказано о том, что выступление основной команды во всех турнирах было признано неудовлетворительным: «Спартак» не сумел добиться поставленных на сезон задач. В ходе выступления на совете директоров главный тренер команды Олег Кононов критически оценил итоги своей работы в «Спартаке» в завершившемся сезоне. Тем не менее совет директоров принял решение сохранить за Кононовым пост главного тренера и доверил ему подготовку команды к следующему сезону.

Состав

Основной состав 

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

Молодёжный состав 

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

Вторая команда 

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

|-
! colspan="5" style=background:;|

Руководство 
  Вагит Алекперов — владелец
  Леонид Федун — владелец, президент
  Наиль Измайлов — вице-президент (до 26 апреля 2019)
  Сергей Михайлов — вице-президент (с 14 мая 2019)
  Томас Цорн — генеральный директор (с 14 мая 2019)
  Сергей Родионов — генеральный директор (до 18 декабря 2018)
  Наиль Измайлов — генеральный директор () (с 18 декабря 2018 по 26 апреля 2019)
  Сергей Родионов — спортивный директор (с 18 декабря 2018 по 26 апреля 2019)
  Юрий Денисевич — финансовый директор
  Леонид Трахтенберг — директор департамента по связям с общественностью
  Евгений Мележиков — директор по безопасности
  Александр Атаманенко — коммерческий директор
  Александр Цомая — директор по правовым вопросам
  Михаил Вартапетов — руководитель медицинского департамента

Тренерский штаб

Основной состав

До 22 октября 2018 
  Массимо Каррера — главный тренер
  Рауль Рианчо — ассистент главного тренера ( главного тренера с 22 октября по 12 ноября 2018)
  Висенте Гомес — ассистент главного тренера
  Джанлука Риомми — тренер вратарей
  Рамиль Шарипов — тренер по физической подготовке
  Дмитрий Цыняка — тренер по физической подготовке

С 12 ноября 2018 
  Олег Кононов — главный тренер
  Сергей Кузнецов — ассистент главного тренера
  Даниэл Тудор — тренер вратарей
  Михаил Кожевников — тренер-аналитик
  Сантьяго Суарес — инструктор по физической подготовке
  Стергиос Фотопулос — тренер по физической подготовке
  Рамиль Шарипов — тренер по физической подготовке

Молодёжный состав 
  Алексей Лунин — главный тренер
  Алексей Мелёшин — ассистент главного тренера
  Владимир Пчельников — тренер вратарей (до 12 января 2019)
  Василий Кузнецов — тренер вратарей (с 12 января 2019)
  Данил Дресвянников — тренер по физической подготовке

Вторая команда 
  Виктор Булатов — главный тренер
  Владимир Волчек — ассистент главного тренера
  Ринат Дасаев — тренер вратарей (до 28 декабря 2018)
  Владимир Пчельников — тренер вратарей (с 12 января 2019)
  Александр Зайченко — тренер по физической подготовке

Административный штаб

Основной состав 
  Василий Козловцев — начальник команды
  Сергей Земляной — главный администратор
  Георгий Чавдарь — администратор

Молодёжный состав 
  Александр Емельянов — начальник команды

Вторая команда 
  Сергей Гуменный — начальник команды
  Никита Самохин — администратор

Медицинский штаб

Основной состав 
  Андрей Багдасарян — врач
  Владимир Вековищев — врач
  Дмитрий Миронов — физиотерапевт
  Николай Баркалов — массажист
  Евгений Лаврушко — массажист
  Андрей Прончев — массажист

Молодёжный состав 
  Игорь Калюжный — врач
  Алексей Мигло — физиотерапевт
  Михаил Шереметов — массажист

Вторая команда 
  Владислав Корницкий — врач
  Алексей Александров — физиотерапевт
  Виталий Прокофьев — массажист
  Юрий Тюнин — массажист

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие расходы:  € 18,170,000

Ушли из клуба 

Общие доходы:  € 22,440,000

Ушли в аренду 

Общие доходы:  € 750,000

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|-
|colspan="14"|Игроки покинувшие команду или ушедшие в аренду по ходу сезона:

|-
|}

Дисциплинарные показатели

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Штрафные удары

Капитаны в сезоне 

|}

Тактические схемы 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Основной состав

Лето 2018

Зима 2019

Молодёжный состав

Вторая команда

Кубок «Матч Премьер»

Турнирная таблица

Матчи

Премьер-лига (основной состав)

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА 

Заняв 3-е место в чемпионате России 2017/18, клуб получил право выступать в Лиге чемпионов сезона 2018/19, начав с 3-го квалификационного раунда.

Третий квалификационный раунд

Лига Европы УЕФА 

Вылетев из 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19, клуб получил право выступать в Лиге Европы сезона 2018/19, начав с группового этапа.

Групповой этап (группа G)

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Матчи

Кубок России 

Не вылетев из чемпионата России 2017/18, клуб получил право выступать в Кубке России сезона 2018/19, начав с 1/16 финала кубка.

Матчи

1/4 финала

Первенство ФНЛ (вторая команда)

Премьер-лига (молодёжный состав)

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Официальный сайт РПЛ — Российской Премьер-Лиги
 Официальный сайт ФНЛ — Футбольной Национальной Лиги

2018/2019
Спартак
Спартак